

Patronyme 

 Alex Osborn (1888-1966), publicitaire américain ;
 Emily Mary Osborn (1828-1925), peintre britannique ;
 Henry Osborn (1964-1771), administrateur colonial britannique ;
 Henry Fairfield Osborn (1857-1935), paléontologue américain ;
 Henry Fairfield Osborn, Jr (1887-1969), naturaliste américain, fils du précédent ;
 John A. Osborn (1939-2000), chimiste anglais ;
 John Osborn (1972-), ténor lyrique américain ;
 Mary Osborn (1940-), biologiste moléculaire britannique ;
 Max Osborn (1870-1946), historien de l'art allemand ;
 Percy Osborn (1901-1991), cycliste australien ;
 Sherard Osborn (1822–1875), amiral de la Royal Navy et explorateur de l'Arctique ;
 Timothy Osborn, climatologue britannique et professeur de sciences du climat ;
 T.L Osborn (1923-), évangéliste, missionnaire américain ;
 Valda Osborn (1934-2022), patineuse artistique britannique.

Art et culture 
 Osborn est le nom d'une famille de personnages majeurs dans l'univers de Spider-Man de Marvel Comics, et ses adaptations :
 Harry Osborn, camarade de classe et ami du héros ;
 Son épouse Elizabeth Allen-Osborn, généralement appelée Liz Allen ;
 Norman Osborn, père de Harry, plus connu comme le Bouffon vert.

Toponymie 

 Osborn, une localité du comté de Hancock dans le Maine ;
 Osborn, une ville des comtés de Clinton et DeKalb, dans le Missouri. 

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais